McIvor est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Ashleigh McIvor (née en 1983), skieuse acrobatique canadienne
Wilbert McIvor (1915-1987), homme politique provincial de Saskatchewan

Homonymie de patronyme